ogu – codice ISO 639-3 della lingua ogbrouagum
 OGU – Università statale di Orenburg
 OGU – Università statale di Orël